Universitätsrat steht für folgende Organe der universitären Selbstverwaltung:

 Universitätsrat in Deutschland, siehe Hochschulrat (Deutschland)
 Universitätsrat (Österreich)
 Universitätsrat (Schweiz)

Siehe auch:
 Hochschulrat